U 91 bezeichnet:
 SM U 91, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 91 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U91